Oude schrijfwijze voor de stad Loetsk in Oekraïne
 Luck (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Luck (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Luck (televisieserie), een tv-serie van HBO
 Luck (2003), Canadese film uit 2003 

Zie ook:
 Lucky (doorverwijspagina)